

Militaria 
 MIM-23 Hawk – amerykański pocisk przeciwlotniczy 
 BAE Hawk – brytyjski samolot szkolno-treningowy
 Curtiss Export Hawk – amerykański samolot myśliwski
 Curtiss P-36 Hawk – amerykański samolot myśliwski 
 USS Hawk – nazwa okrętów amerykańskich
 Okręty patrolowe typu Hawk
Hawk MM-1 – amerykański granatnik rewolwerowy

Inne 
 Hawk - amerykański zespół muzyczny